Фёдор Щербатский:
 Щербатский, Фёдор Григорьевич (1792—1852) — российский генерал-лейтенант.
 Щербатский, Фёдор Ипполитович(1866—1942) —  российский и советский востоковед, академик; один из основателей русской школы буддологии.